Mount Anne kan syfta på följande:

 Mount Anne, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Anne, Tasmanien, ett berg i Australien